Багана — топоним.
 Багана — река в России, протекает в Республике Татарстан.
 Багана — село в Шенталинском районе Самарской области.
 Багана — вулкан в Папуа — Новой Гвинее.